Benn je příjmení více osob:

 Gottfried Benn (1886–1956) – německý lékař a básník
 Jamie Benn (* 1989) – kanadský lední hokejista
 Jordie Benn (* 1987) – kanadský lední hokejista
 Tony Benn (1925–2014) – britský politik